Piast Erzsébet (Richeza) (1286–1335) cseh és lengyel királyné, II. Przemysł lengyel király lánya
Piast Erzsébet (1302–1343) bosnyák bánné, III. Kázmér kujáviai herceg lánya
Piast Erzsébet (1305–1380) magyar királyné, I. (Kis) Ulászló lengyel király lánya
Piast Erzsébet (1326/30/4–1361) pomerániai hercegné, III. (Nagy) Kázmér lengyel király lánya, az előbbi unokahúga